Hammond Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hammond Township (Indiana)
 Hammond Township (Minnesota)